Појам Стефан IV може да се односи на:

 Стефан IV од Антиохије, патријарх Антиохије (умро 744. године)
 Папа Стефан IV, је био 97. папа од 22. јуна 816. до 24. јануара 817.
 Стефан IV Угарски, био је краљ Угарске и Хрватске 1163. године
 Стефан Дечански, у неким изворима наводи се Стефан IV
 Душан Силни,
 Стефан Остојић,
 Стефан IV од Молдавије
 Стефан IV од Киликије
 Стефан IV Бабонић